Автономная навигация судов (, , ) – автоматическое и дистанционное управление судами, применение морских автономных надводных судов.  Автономная навигация подразумевает исключение человеческого фактора из процессов навигации судна и организации постоянного дистанционного мониторинга. На морском транспорте  человеческий фактор является основной причиной аварий: на него приходится около 80% инцидентов на море. Причем основными причинами ошибок, допускаемых людьми, остаются причины субъективного характера (снижение внимания, недостаточная координацией работы, нарушение известных требований, плохое самочувствие кого-либо из членов экипажа).

Развитие автономного судовождения 
Разработки и эксперименты в области автономной навигации начались в 2012 году с исследовательского проекта MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks, Морская беспилотная навигация с использованием интеллектуальных сетевых технологий). Впоследствии эксперименты в области автономной навигации проводились компаниями Rolls-Royce Holdings, Kongsberg (Yara Birkeland), Sitronics, Nippon Yusen, Sea Machines Robotics, Wärtsilä, Samsung Heavy Industries.

Япония 
В конце 2019 года Япония уведомила Международную морскую организацию (IMO) о первых испытаниях нескольких систем автономной навигации на крупнотоннажном судне в реальных условиях.

Россия 
В начале 2020 года Россия уведомила ИМО о проведении пилотного проекта по автоматическому и дистанционному судовождению с испытанием полного набора систем автономного судовождения на нескольких судах в условиях коммерческой эксплуатации.

В декабре 2020 года Российский морской регистр судоходства выдал одобрение в принципе на комплекс средств для автономной навигации.

В 2021 году в России завершился испытательный проект по навигации в реальных условиях, результаты которого были продемонстрированы Международной морской организации, и начат эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под российским флагом.

Виды технологий автономного судовождения 

Начиная с европейского проекта MUNIN, практически все разрабатываемые технологии автономной навигации имеют схожую системную архитектуру. Они предполагают внедрение  новых компьютерных систем управления.

Вопросы регулирования автономного судовождения 
На 98-й сессии Комитета по безопасности на море (КБМ) ИМО, прошедшей с 7 по 16 июня 2017, было принято решение о включении предмета автономного судоходства в сферу деятельности ИМО. Был введен термин maritime autonomous surface ships () с соответствующей аббревиатурой MASS.

На следующих двух сессий КБМ, 99-ой и 100-ой, проведенных в 2018 г. с 16 по 25 мая и с 3 по 7 ноября был инициирован обзор правового регулирования (RSE) в отношении автономного судоходства, сформулировано и одобрено определение MASS как судна, которое может функционировать в некоторой степени независимо от человека.

На 101-й сессии КБМ, состоявшейся в июне 2019 года, было принято Временное руководство по испытаниям MASS.

На 103-м заседании КБМ, проходившем с 5 по 14 мая 2021 года, был завершен обзор правового регулирования MASS.

Примечания 

Навигация